Renaissancetheater nennt man:
 Theater der Renaissance, das Schauspiel des 15. und 16. Jh., siehe Geschichte des Theaters #Renaissance

namentlich:
 Renaissance-Theater (Berlin), Theater in Charlottenburg
 Renaissancetheater (Wien), Spielort des Theater der Jugend
 Théâtre de la Renaissance, 1838 in Paris von Victor Hugo und Alexandre Dumas gegründete Spielstätte
 Theatre de la Renaissance (New Orleans), ein Theater in New Orleans